Het MBO-College Noord-Limburg is een voormalig onderwijsinstituut in de Nederlandse plaats Venlo. 

De school is ontstaan na een fusie van de MTS, de MLS en de Onderwijsgemeenschap Venlo. De studierichtingen waren techniek (inclusief laboratoriumtechniek), dienstverlening, gezondheidszorg, en economie en administratie. De school had twee vestigingen: een in de wijk Hagerhof en een in Blerick.

MTS 
De MTS kwam pas in 1967 tot stand op initiatief van de Venlose Kamer van Koophandel. Eerder had Venlo al een LTS (1905) en een HTS (1950). Aanvankelijk werd de school nog uitgebreide technische school genoemd, maar dit werd na een paar jaar veranderd in MTS. De school was van 1967 tot 1971 gehuisvest in een voormalig fabrieksgebouw aan de Mercatorstraat, maar verhuisde in 1971 naar de wijk Hagerhof. Tot de opleidingen behoorde onder meer werktuigbouwkunde, electrotechniek/electronica en bouwkunde.

MLO 
Voordat de MLO begon, werd in 1953 de Analistenschool opgericht, op initiatief van het voormalige Sint-Jozefziekenhuis. De MLO werd in 1967 gevestigd in de wijk Meeuwbeemd, nabij het voormalige ziekenhuis. In 1985 verhuisde de school naar de Drie Decembersingel in Blerick. Ook na de fusie met de MTS bleef deze locatie in gebruik voor lessen. De MLO heeft tot uiterlijk 2007 bestaan. In het pand aan de Drie Decembersingel is tegenwoordig de onderbouw van het Blariacumcollege gevestigd.

Fusie tot Gilde Opleidingen 
In 1998 fuseerde het MBO-College met diverse scholen in Noord-Limburg, Midden-Limburg en Sittard-Geleen tot het onderwijsconglomeraat Gilde Opleidingen. De centrale  locatie in Venlo is gevestigd in Roermond, maar de vestiging in Venlo is qua leerlingenaantal het grootst.

Zie ook 
 Laboratoriumschool Venlo
 Gilde Opleidingen

Voormalig schoolgebouw in Venlo
Voormalige school in Venlo